Příjmení Montoya nosí více významných osobností:

 Al Montoya (* 1985) – americký hokejový brankář
 Danny Montoya (* 1977) – americký profesionální skateboardista
 Juan Pablo Montoya (* 1975) – kolumbijský pilot Formule 1
 Laura Montoya Upegui (* 1874 – kolumbijská římskokatolická řeholnice)
 Martín Montoya (* 1991) – katalánský fotbalový obránce